Vilém III. Holandský, zvaný Dobrý (okolo roku 1286 – 7. června 1337) byl hrabě holandský a zeelandský a henegavský. Náležel k rodu Avesnes.

Byl synem henegavského hraběte Jana II. a jeho choti Filipy Lucemburské. Po vymření Gerulfovské dynastie v roce 1299 se jeho otec jako vnuk holandského hraběte Florise IV. stal také hrabětem holandským. V roce 1305 se Vilém III. oženil s dcerou Karla I. z Valois, Johanou. Zemřel v létě 1337 a byl pohřben ve františkánském kostele ve Valenciennes.

Potomci 
 Markéta I. (1310–1356), holandská hraběnka ∞ 1324 císař Ludvík IV. Bavor
 Filipa (1312–1369) ∞ 1328 anglický král Eduard III.
 Isabela (1314–1360), ∞ 1350 Robert z Namuru
 Johana (1315–1374), ∞ 1324 budoucí jülišský vévoda Vilém I. Julišský
 Vilém IV. (1318–1345), holandský hrabě ∞ 1334 Johana Brabantská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Dynastie Avesnes
Henegavská hrabata
Holandská a zeelandská hrabata
Pohřbení ve Valenciennes
Narození ve 13. století
Úmrtí 7. června
Úmrtí v roce 1337